James White se poate referi la:

 James Springer White (1821–1881), soțul lui Ellen G. White, co-fondator al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

 James White (scriitor și traducător) (1759–1799), romancier 
 James White (sculptor) (1861–1918),  sculptor englez care a emigrat în Australia
 James H. White (1872–1944), regizor canadian 
 James White (autor) (1928–1999), scriitor de science fiction 
 James L. White (poet) (1936–1981), poet și autor

 James White (film), film din 2015